Robert Fowler peut faire référence à :

 Robert Fowler (1828-1891), , lord-maire de Londres ;
 Robert Fowler (1884-1966), pionnier américain de l'aviation ;
 Robert Fowler, marathonien détenteur du record du monde dans les années 1910 ;
 Robert Fowler (1853-1926), artiste écossais qui a peint essentiellement des scènes mythologiques et des paysages ;
 Robert Fowler (1931-2001), coureur cycliste sud-africain ;
  (1944-), diplomate canadien.